Pro Juventute (Nederland), een Nederlandse vereniging ter bestrijding van jeugdcriminaliteit
Pro Juventute (Zwitserland), een Zwitserse vereniging ten bate van de jeugd